Bratislava
Presburg (familie), een bekende Joodse familie